Bushnell pode referir-se a:

 Nolan Bushnell, fundador da Atari e Chuck E. Cheese's.

Localidades 

 Bushnell (Dakota do Sul)
 Bushnell (Flórida)
 Bushnell (Illinois)
 Bushnell (Nebraska)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos